Amerikai Egyesült Államok
Alaszka
 Pleasant Valley (Alaszka)
Arkansas
 Pleasant Valley (Carroll megye, Arkansas)
 Pleasant Valley (Pope megye, Arkansas)
Kalifornia
 Pleasant Valley (Kalifornia)
Oregon
 Pleasant Valley (Baker megye, Oregon)
 Pleasant Valley (Josephine megye, Oregon)
 Pleasant Valley (Portland, Oregon)
 Pleasant Valley (Tillamook megye, Oregon)
 Kanada
 Pleasant Valley (Antigonish megye)
 Pleasant Valley (Colchester megye)